Internazionali BNL d’Italia 2007 (kobiety)
 Internazionali BNL d’Italia 2007 (mężczyźni)